Schlossgespenst bezeichnet
 ein in einem Spukschloss hausendes Gespenst
 Hui Buh – Das Schlossgespenst, einen deutschen Spielfilm
 Hugo - das Schlossgespenst, ein Brettspiel für Kinder